Charlotte Burbon-Parmeńska, Carlotta Maria Ferdinanda Teresa Anna Giuseppa Giovanna Luisa Vicenza Rosalia, później Siostra Hiacynta (ur. 7 września 1777 w Parmie, zm. 5 kwietnia 1813 w Rzymie) – infantka hiszpańska, księżniczka Burbon-Parmeńska. Posiadała Order Królowej Marii Luizy.

Życiorys 

Córka Ferdynanda I Parmeńskiego, księcia Parmy i Marii Amalii Habsburg, arcyksiężniczki austriackiej, księżnej Parmy.

Burbon-Parmeńska dorastała razem z sześciorgiem rodzeństwa na dworze w Parmie. Troje z jej młodszego rodzeństwa zmarło w dzieciństwie.

Księżniczka Charlotte, w 1797, w wieku 20 lat wstąpiła do zakonu. Nowicjat spędziła w klasztorze dominikanów, w Parmie, gdzie przyjęła imię – Siostra Hiacynta – (wł. Giacinta). Później pod tym imieniem założyła swój klasztor w Colorno. Ze względu na zmiany polityczne w Królestwie Włoch (1805–1814), w 1805 opuściła klasztor wraz z siostrami, który został zamknięty.

W 1805 uciekając wraz z mniszkami przed żołnierzami francuskimi, schroniła się w Rzymie. Będąc pod ochroną papieża, Piusa VII ukryła się w kościele świętych – Dominika i Sykstusa. Tam też umarła w 1813.

Dopiero po śmierci swojej matki przełożonej, w 1817 zakonnice z Colorno otrzymały pozwolenie na założenie nowego klasztoru.

Genealogia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  Duchy of Parma. Ducato di Parma. House of Bourbon-Parma 

Burbonowie parmeńscy
Włoskie zakonnice
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Urodzeni w 1777
Zmarli w 1813
Ludzie urodzeni w Parmie